Evans kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Humble Evans
 Alwen M. Evans
 Alexander William Evans
 Ben J. Evans
 Gregory A. Evans
 Gwilym Owen Evans
 Howard Edward Evans
 Howard Ensign Evans
 J.W. Evans
 Maurice Smethurst Evans
 Richard Evans
 Susan E. Evans
 Wayne A. Evans
 William Edgar Evans
 William Frederick Evans
 William Harry Evans

Robotskapade auktorsförkortningar